Cruzália kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cruzália (ort), São Paulo, 
 Cruzália (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar